Die französischen Euromünzen sind die in Frankreich in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999 trat Frankreich der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.

Umlaufmünzen

Die Münzzeichen 

Geprägt werden die Münzen in der französischen Münzprägestätte Établissement Monétaire in Pessac (siehe Monnaie de Paris) mit dem Füllhorn als Zeichen. Dies ist auf jeder Münze zu finden. Rechts daneben findet man das Zeichen des Münzmeisters:

 Biene – Pierre Rodier (1999–2000)
 Hufeisen – Gérard Burqoy (2001–2002)
 Herz (Ligatur aus S und L) – Serge Levet (2003)
 Jagdhorn (mit Tierkreiszeichen Fische) – Hubert Larivièr (2004–2010)
 Fünfeck mit AGMP, YS – Yves Sampo (2011–2020)
 Nashorn mit den Initialen JJ im Quadrat – Joaquin Jimenez (ab 2021)

Erste Prägeserie (1999–2021) 
Jede der drei Münzreihen hat ein eigenes Motiv. Die kleinste Reihe wurde von Fabienne Courtiade entworfen, die mittlere von Laurent Jorio nach der Säerin (La Semeuse) von Oscar Roty sowie die 1- und 2-Euro-Münzen von Joaquin Jimenez. Alle Entwürfe zeigen die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr sowie die Buchstaben RF für République Française (Französische Republik). Die französischen Euromünzen zeigen als Jahreszahl nicht das Ausgabe-, sondern das Prägedatum, sodass die früheste Jahreszahl 1999 ist.

Die drei Motive der französischen Euromünzen sind:

 1/2/5 Cent: Porträt von Marianne, der Symbolfigur der Französischen Republik.
 10/20/50 Cent: Die Säerin, ein Motiv des früheren Franc. Nach den heraldischen Regeln der Tingierung ist die Farbfolge Blau-Weiß-Rot der Trikolore durch Schraffur dargestellt.
 1/2 Euro: Ein stilisierter Baum in einem Hexagon (das Hexagon spielt auf Frankreichs geographische Form an) mit dem Motto Liberté Egalité Fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit).

Wie die meisten Euroländer prägt Frankreich bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).

Zweite Prägeserie (ab 2022) 
Die 1-Euro- und 2-Euro-Münzen wurden anlässlich des 20. Jahrestags der Einführung des Euro von Joaquin Jimenez neu gestaltet. Vor einem Hexagon und mit dem Motto Liberté Egalité Fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) wird erneut der Baum des Lebens thematisiert. Dargestellt ist eine Mischung aus Zweigen der beiden Baumarten im Staatssymbol der Französischen Republik: Eiche (als Bild für Stärke und Dauerhaftigkeit) und Olivenbaum (als Symbol für Frieden).

2-Euro-Gedenkmünzen

Sammlermünzen 

Es gibt weit mehr als 1500 französische Euro-Sammlermünzen mit zum Teil äußerst geringen Auflagezahlen von (weit) unter 100 Stück. Vor allem 10- und 50-Euro-Münzen gibt es hunderte. Bei den Auflagezahlen widersprechen sich die Quellen allerdings zum Teil, sind also eher als ungefähre Richtwerte zu verstehen.

¼ Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten ¼-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

1½ Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 1½-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022. Es scheinen ab 2012 keine solche Münzen mehr ausgegeben worden zu sein.

5 Euro 

Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 5-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

10 Euro 

Es wurden bis zum Jahr 2021 über 500 silberne und über 60 goldene französische 10-Euro-Münzen ausgegeben. Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 10-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022:

15 Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 15-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

20 Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 20-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

25 Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 25-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

50 Euro 

Es wurden bis zum Jahr 2021 über 100 silberne und über 240 goldene französische 50-Euro-Münzen ausgegeben. Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 50-Euro-Silbermünzen Frankreichs bis 2022:

100 Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 100-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

Die ersten 100-Euro-Goldmünzen haben eine Masse von 155,5 g, was der Masse von 5 Unzen entspricht.

200 Euro 

Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 200-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

Viele 200-Euro-Silbermünzen haben eine Masse von 31,104 g, was der Masse von einer Unze entspricht.

250 Euro 
Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 250-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

Einige 250-Euro-Goldmünzen haben eine Masse von 62,208 g, was der Masse von 2 Unzen entspricht.

500 Euro 

Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 500-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

Viele 500-Euro-Goldmünzen haben eine Masse von 155,5 g, was der Masse von 5 Unzen entspricht.

1000 Euro 

Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 1000-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

Die ersten 1000-Euro-Goldmünzen haben eine Masse von 311 g, was der Masse von 10 Unzen entspricht.

2500 Euro

5000 Euro 

Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 5000-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2022.

10000 Euro

Siehe auch 
 Euro-Umlaufmünzen-Motivliste

Weblinks 

 Europäische Zentralbank
 Bank von Frankreich
 Monnaie de Paris (Pariser Münze)
 Übersicht aller 2-Euro-Münzen mit Bildern und mehrsprachigen Zusatzinformationen
 Euro-Gedenkmünzen Frankreich

Einzelnachweise 

Frankreich
Franzosische Euromunzen